«Вук» () — венгерский мультипликационный фильм о приключениях лисёнка Вука, созданный в  году на студии «Паннония-филм» по мотивам книги Иштвана Фекете.

Сюжет 
В одной лисьей семье рождается много малышей-лисят. Один из них — Вук — самый проворный, умный и любопытный. Благодаря своему любопытству, Вук выбегает из норы на «охоту». Как раз в этот момент на их жилище выходит охотник с собаками и уничтожает семью лисёнка.

Вук возвращается обратно, но никого не находит. Испуганный лисёнок не может понять, куда делись его родные. Тут приходит старый лис Карак, который, назвавшись дядей, берёт Вука жить к себе. Карак учит лисёнка искусству охоты и жизни. И вскоре Вук становится настоящим охотником. Он узнаёт, что в смерти его семьи виноват человек-охотник, живущий неподалёку, и, несмотря на страшные запреты дяди Карака, начинает проникать во двор «гладкокожего». Вук мстит охотнику, крадя у него домашнюю птицу, обманывая его глуповатых и самовлюблённых охотничьих собак. Там же, во дворе, он находит и свою любовь — молодую лисичку, пойманную охотником и сидящую в клетке. Конечно же, молодые сразу понравились друг другу. Вук решает спасать свою подружку.

Даже боящийся охотника Карак помогает Вуку. Однако, чуть позднее, убегая от преследования охотников, старый лис жертвует собой, чтобы спасти молодых.

Одержимый местью за убийство Карака и своей семьи, Вук не оставляет охотника и полностью разоряет его. Пытаясь остановить молодого лиса, охотник расставляет по всему лесу капканы с приманкой, но в итоге сам же и попадает в них вместе со своими собаками, сполна получив по заслугам. В конце мультфильма показывают Вука вместе с его семьёй и детьми в его жилище.

Роли озвучивали

На английский язык 
В американский прокат фильм вышел в 1987 году под названием «The Little Fox» (рус. «Маленький лисёнок»), озвученный на студии «Celebrity Home Entertainment». В англоязычной версии Вука зовут Виком (англ. Vic)

В 2008 году был выпущен сиквел (:en:A Fox's Tale), где в англоязычной версии Вука зовут Джек, а в озвучивании англоязычных голосов приняли участие Миранда Ричардсон и Сиенна Миллер.

Примечания

Ссылки 
 Страница с кадрами из мультфильма

Полнометражные мультфильмы Венгрии
Рисованные мультфильмы 1981 года
Мультфильмы о лисах
Мультфильмы о говорящих животных
Фильмы Аттилы Даргаи
Фильмы Венгрии 1981 года